Der weiße Wolf  steht für:

 Der weiße Wolf (Bechstein), Märchen von Ludwig Bechstein (1853)
 Der weiße Wolf im Harzgebirge, Geschichte von Frederick Marryat (1839)
 Der weiße Wolf (Film), russisch-japanischer Film von Toshio Gotō aus dem Jahr 1990
 Der weiße Wolf (Käthe Recheis), Jugendbuch von Käthe Recheis (1982)
 Der Weiße Wolf, Fanmagazin, siehe Fanzine (Rechtsextremismus) #Der Weiße Wolf

Siehe auch:
 Weiße Wölfe, deutscher Film von Konrad Petzold und Boško Bošković (1969)
 Weisse Wölfe, deutsche Band
 Polarwolf (auch Weißwolf), Unterart des Wolfes